Slovo translace může označovat:

 posuvný pohyb
 translace (souřadnice) – posunutí souřadnic
 posunutí (geometrie) – posunutí jako druh geometrického zobrazení
 translace (biologie) – proces syntézy bílkovin na ribozomu na základě mRNA
 translace (náboženství) – v rané církvi způsob prohlášení za svatého